apokalipszis, görög kifejezés a kinyilvánításra
 Apokalipszis, a Biblia újszövetségi iratainak részét képező őskeresztény mű, más néven János jelenései vagy apokalipszise
Művészet
 Apokalipszis, 1997-es amerikai tv-film
 Apokalipszis, a Kalapács zenekar hetedik nagylemeze (2009)
 Amerikai Horror Story: Apokalipszis, az Amerikai Horror Story című sorozat 8. évada (2018)
hasonlóak
 Apokalipszis most, 1979-es amerikai film